2 miejscowości w Polsce: 
 Objazda – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Objazda – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka